Открытый чемпионат Майами по теннису 2019 в женском одиночном разряде — Ежегодный престижный теннисный турнир в Майами среди женщин профессионалов серии Premier Mandatory Мирового тура WTA.
Турнир пройдёт с 18 по 31 марта. В основной сетке турнира участвовали 96 спортсменок. В квалификации к турниру участвовали 48 человек, из них 12 получили право выступать в основном турнире в первом круге. Ещё 8 теннисисток получили право выступить посредством уайлд-кард.

Общая информация 
Победительницей 2018 года в женском одиночном турнире стала Слоан Стивенс 

Чемпионы 2019

Посев игроков

Теннисистки, получившие уайлд-кард 
  Ольга Данилович
  Кори Гофф
  Кэти Макнелли
  Мари Осака
  Уитни Осигве
  Наталья Вихлянцева
  Ванг Синюй
  Ван Сию

Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг 
  Анна-Лена Фридзам

Теннисистки — победительницы квалификации 
  Лаура Зигемунд
  Тейлор Таунсенд
  Моника Никулеску
  Джессика Пегула
  Кайа Канепи
  Сачия Викери
  Далила Якупович
  Нао Хибино
  Янина Викмайер
  Каролина Мухова
  Виктория Голубич
  Мисаки Дои

Теннисистки-«счастливщицы» из квалификации (LL) 
  Кристина Плишкова
  Полона Херцог

Соревнования

Основная сетка турнира

Финальные матчи

Верхняя сетка

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Нижняя сетка

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Квалификация турнира

1-я четверть

2-я четверть

3-я четверть

4-я четверть

5-я четверть

6-я четверть

7-я четверть

8-я четверть

9-я четверть

10-я четверть

11-я четверть

12-я четверть

Ссылка 
Официальный сайт

Портал:Теннис

Открытый чемпионат Майами по теннису 2019